Anna Christie ist der Titel von:

 Anna Christie (Theaterstück), Theaterstück von Eugene O’Neill (1920)
 Anna Christie (1923), US-amerikanischer Spielfilm von John Griffith Wray 
 Anna Christie (1930, englische Version), US-amerikanischer Spielfilm von Clarence Brown
 Anna Christie (1930, deutsche Version), US-amerikanischer Spielfilm von Jacques Feyder